Guard (American football), een positie in American en Canadian football
Guard (basketbal), een positie in basketbal